Miejscowości w USA:
 Ladd – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
Gminy w USA:
 Ladd (ang. Ladd Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
Osoby noszące nazwisko Ladd:
 Alan Ladd
 Cheryl Ladd
 Diane Ladd – amerykańska aktorka